«Хроника мировой оперы. 1600—2000. 400 лет — 400 опер — 400 интерпретаторов» — оперная энциклопедия, написанная Михаилом Мугинштейном. «Первая в России систематизированная хронологически история оперы включает подробные комментарии, сведения о постановках, аудио- и видеозаписях, информацию о композиторах и интерпретаторах, именные указатели». К 2013 году опубликовано 2 тома, охватывающие 1600—1850 и 1851—1900 годы. 3-й том, посвящённый XX веку, вышел из печати (2015). Первый том (1600—1850) номинировался на лучшую книгу года России (2005, Московская международная книжная ярмарка).

«Первый том энциклопедии Мугинштейна (2005), в котором отражены два с половиной столетия оперной истории (1600—1850), стал настоящим бестселлером. Его электронная версия, снабжённая 1000 видеофрагментов оперных спектаклей (2010), — революционным мультимедийным изданием, не имеющим аналогов в России».

Автор 
Мугинштейн, Михаил Львович — музыковед, профессор Уральской консерватории, Заслуженный деятель искусств России (2004), Председатель жюри Российской оперной премии «Casta diva» (с 1996). Создал и возглавляет уникальный в России Центр музыкального театра (Гуманитарный университет, г. Екатеринбург) — специальную структуру, где опера изучается от произведения к спектаклю как искусство сцены.

После выхода 1-го тома, в марте 2012 года Михаил Мугинштейн получил президентский грант на осуществление 2-го тома «Хроники мировой оперы (1851—1900 годы)».

Тома 
 «Хроника мировой оперы. 1600—1850». Издательство «У-Фактория», 2005 год. ISBN 5-94799-423-2. 634 страниц. Первый том (1600—1850) включает информацию о 200 операх (в том числе о произведениях Монтеверди, Люлли, Перселла, Генделя, Рамо, Глюка, Моцарта, Россини, Беллини, Доницетти, Глинки, Верди, Вагнера) — содержание, комментарии, сведения о композиторах, интерпретаторах, постановках, аудио- и видеозаписях.
 Хроника мировой оперы 1600—2000. Видеоэнциклопедия. Том 1 (в 4-х частях) 1600—1850 гг. (4 DVD), 2010 год. Электронная версия продолжает и дополняет 1-й печатный том. 1000 иллюстраций и 1000 аудио- и видеофрагментов лучших спектаклей мирового оперного репертуара. Содержится информация о 86 композиторах, 250 интерпретаторах (дирижерах, режиссёрах, сценографах, певцах)..
 «Хроника мировой оперы. 1851—1900. Том второй». Издательство «Антеверта» при участии издательства Гуманитарного университета, Екатеринбург, 2012. 616 стр. ISBN 978-5-905148-06-4. Вошли сведения о 80 операх, 33 композиторах (в том числе о Верди, Вагнере, Оффенбахе, Гуно, Берлиозе, Бизе, Сметане, Мусоргском, Римском-Корсакове, Чайковском, Бородине, Массне, Пуччини) и 100 интерпретаторах, тысячах спектаклей и записей, 1000 персонажах и партиях. В книге 700 иллюстраций.
 «Хроника мировой оперы. 1901— 2000. Том третий. Издательство «Антеверта», Екатеринбург, 2015. 600 стр. Вошли сведения о 122 операх, 67 композиторах (в том числе о Римском-Корсакове, Пуччини, Р. Штраусе, Дебюсси, Равеле, Яначеке, Бартоке, Стравинском, Прокофьеве, Шостаковиче, Шёнберге, Берге, Бриттене, Б.-А. Циммермане, Мессиане) и 100 интерпретаторах (дирижёры, режиссёры, сценографы, певцы), тысячах спектаклей и записей, 1800 персонажах и партиях. В книге 730 иллюстраций.

Как пишет РИА Новости, «второй том „Хроники“ представляет собой роскошное подарочное издание с большим количеством иллюстраций. Главный раздел книги посвящён собственно операм, начиная от „Риголетто“ (1851) и заканчивая „Тоской“ и „Сказкой о царе Салтане“ (1900) — всего 80 названий. Кроме того, есть раздел о композиторах и интерпретаторах — дирижёрах, режиссёрах, певцах, и раздел, содержащий справочный аппарат. Все это даёт возможность рассматривать книгу как учебное пособие для всех, кто изучает историю мировой оперы». Второй том переносить на цифровые носители не планируется ..

Содержание

Оперы

Цитаты 
Михаил Мугинштейн:
«Хроника мировой оперы». Том 1. 1600—1850

Опера — «самое оригинальное создание современной цивилизации» (Роллан). Её условность содержит непонятные рассудку причуды, лирическая природа несёт уникальную правду чувств — эмоциональную истину. Её парадоксы восхищают, пряча за внешним неправдоподобием правду страстей: у Верди брошенный на пол пистолет стреляет, убивая героя, — так рождается драма, так проявляет себя сила судьбы. Опера — картина души, всемирный театр человечества, магическая модель мира: «всю сию чудесность видишь искусством сотворену, и при том в уменьшительном виде, и человек познаёт тут всё своё величество и владычество над вселенной» (Державин). В XX веке эту магию передал Феллини в фильме «И корабль плывёт». Люди идут в театр, слушают и смотрят записи, чтобы прожить жизнь, полную иллюзий и страстей: опера отвечает идеальному строю души.»

Примечания

Литература 
 Морозов Д. О «Четыреста опер и один автор» // Музыкальная жизнь. — 2013. — №4.
 Порфирьева А'. Михаил Мугинштейн. Хроника мировой оперы. 1600 – 1850 // Мариинский театр. — 2005. — №5-6.
 Порфирьева А'. Волны явлений и смыслов. Хроника мировой оперы. 1851 - 1900 // Мариинский театр. — 2013. — №3-4.
 Поспелов П. Сухой, но пламенный остаток // Ведомости. — 31.03.2005.
 Федоренко Е. Хроника Оперы на фоне золотых куропаток // Культура. — 3-16.03.2005
 Селицкий А. 400 лет – не возраст // Экран и сцена. — 2005. — №19-20.
 Рубаха Е. Встречают по одежке // Музыкальная академия. — 2006. — №1.
 Цодоков Е. Всё об оперном искусстве: О «Хронике мировой оперы» Михаила Мугинштейна // OperaNews.ru — 07.04.2013

Ссылки 
 «Новости культуры»: О выходе электронной видеоэнциклопедии «Хроника мировой оперы» (06.12. 2011). Видео.
 Петр Поспелов. Энциклопедия с характером // Ведомости. — 27.12.2011.
 Петр Поспелов. Труд страсти // Ведомости. — 13.02.2013.
 «Хроника мировой оперы». Книга 2. 1851 – 1900. Презентация. 02.04.13
 Радио «Эхо Москвы». В программе «О пении, об опере, о славе» с Алексеем Париным: о выходе 2 тома «Хроники   мировой оперы (03.03.13).
  Цодоков Е. Всё об оперном искусстве: О «Хронике мировой оперы» Михаила Мугинштейна // OperaNews.ru — 07.04.2013.

Опера

Музыкальные энциклопедии